Okraj Montana () je eden izmed 28 okrajev v Bolgariji. Do leta 1993 je bilo ime te administrativne enote Mihajlovgradski okraj (oblast).

Leta 2011 je okraj imel 148.098 prebivalcev na 3.635 km² površine. Glavno mesto okraja je Montana, nekdanji Mihajlovgrad.

Upravna delitev 
Okraj Montana je razdeljen na 11 občin.

Mesta 
Berkovica, Bojčinovci, Brusarci, Čiprovci, Lom, Montana, Valčedram, Varšec

Demografska slika
Razvoj prebivalstva

Opombe in reference

Zunanje povezave 

 Spletni portal

Upravna delitev Bolgarije